Big Buck Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Buck Mountain (Idaho)
 Big Buck Mountain (Maine)
 Big Buck Mountain (New York)